Гран-при ЮАР 1973 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1973 года. Автогонки прошли 3 марта 1973 года на трассе Кьялами.

На этом этапе дебютировала новая команда «Shadow» с Джеки Оливером и Джорджем Фоллмером за рулём. Команда «McLaren» выставила новый автомобиль М23, который был предоставлен Денни Халму (два других гонщика «Макларена», Ревсон и Шектер, стартовали на старой модели М19С). Андреа де Адамик вернулся в «Surtees», а Нанни Галли потерпел аварию на тестах спорткаров и был заменён на местного гонщика Джеки Преториуса. Также в Гран-при приняли участие местные гонщики Дэйв Чарлтон и Эдди Кейзан.

Новая модель «McLaren» показала себя уже в квалификации, позволив Дэнни Халму завоевать поул-позишн. Старт новозеландец выиграл и в гонку ушёл лидером, а позади блестящий прорыв совершил Дэйв Чарлтон, прорвавшийся с 13 места на седьмое. Он же и стал виновником крупной аварии на третьем круге, когда не справился с управлением и протаранил машину Майка Хэйлвуда. В развернувшийся от удара «Surtees» британца поочерёдно врезались Клей Регаццони и Жаки Икс. От удара Регаццони потерял сознание, его машина загорелась и Хейлвуду пришлось вытаскивать швейцарца из горящего автомобиля. Регаццони был отправлен в госпиталь, но, к счастью, получил лишь незначительные ожоги.

Эта авария стоила лидерства Халму, который наехал на обломки машин, проколол колесо и был вынужден заехать на смену шин. В лидеры вышел Джоди Шектер (первые круги лидирования в карьере южноафриканца), которого через два круга опередил Джеки Стюарт. Шотландец был первым на всём протяжении оставшейся дистанции и одержал победу. Шектер долгое время держался вторым, но поломка двигателя за четыре круга до финиша отбросила его на девятое место.

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1—4 Денни Халм
 5—6 Джоди Шектер
 7—79 Джеки Стюарт

Ссылки 
 
 
 

Гран-при ЮАР
События 3 марта
Март 1973 года
1970-е годы в ЮАР